Il Museo Nazionale dell’Hangul () è stato fondato nel 2014 nel distretto di Yongsan nella città di Seoul, vicino al Museo Nazionale della Corea. Con i suoi 11.322 metri quadrati, mette in mostra il contesto culturale e politico della nascita della struttura linguistica coreana e l’evoluzione del sistema di caratteri alfabetici coreano, noto come Hangŭl, attraverso mostre e attività di ricerca, le quali raccolgono informazioni sull’Hangul provenienti dalla Corea e dall’estero.

Seguendo il principio di Cheonjiin, ovvero la visione secondo la quale le vocali primarie dell’Hangul rappresentino il cielo, la terra e l’umanità, il progetto architettonico del museo incarna il luogo del loro incontro.

Esso vanta un seminterrato con un auditorium e tre piani con aule, una biblioteca che contiene libri specialistici e facsimili di vecchi documenti accessibili al pubblico, una sala espositiva permanente e una per le esposizioni speciali: Entrambe le esposizioni consistono in opere del passato e del presente, accuratamente selezionate per permettere ai visitatori di comprendere le diverse possibilità d’uso dell’Hangul nella comunicazione, educazione, religione, arte, pubblicazione e tecnologia, tracciando la sua lunga storia e visionando il suo futuro sviluppo. Sono inoltre presenti un centro di apprendimento per l’Hangul e un museo per bambini con un parco giochi dedicato all’alfabeto coreano.

Per i non parlanti coreano sono presenti molti testi, giochi interattivi e schermi audio-visivi che evidenziano gli elementi costitutivi dell’Hangul e mirano a sviluppare abilità di lettura e di scrittura di base.

Mostre 
Le mostre si dividono in: permanenti e speciali e il museo ospita anche delle collezioni. Fa parte delle mostre permanenti quella sulla Creazione dell’Hangul.

Educazione 
Il Museo Nazionale dell’Hangul sostiene la promozione della cultura dell’Hangul attraverso la comunicazione e lo scambio di pensieri. I programmi educativi si basano sulle collezioni del Museo: questi sostengono la condivisione dei pensieri e incoraggiano i partecipanti a comunicare tra loro attraverso l'ascolto, la parola, la lettura e la scrittura. Il Museo Nazionale offre ai partecipanti la possibilità di aumentare la propria comprensione culturale e permette loro di sviluppare uno spirito da leader creativi, offrendo vari programmi educativi specifici per età, generazione e situazione.

Tra I programmi più famosi troviamo: Exciting Hangul, Tasty Hangul, Hangul in stories e Painting with Hangul fonts.

Il programma Exciting Hangul permette di approfondire le proprie conoscenze sullo spettacolo tradizionale della danza della maschera Bongsan. È possibile imparare i personaggi e i temi ricorrenti in relazione alla lingua e all’alfabeto coreano. L’esperienza include la creazione di una maschera e l’occasione di ricreare uno spettacolo di danza Bongsan.

Il programma Tasty Hangul consiste nel ricreare piatti tradizionali coreani a partire dal ricettario coreano Gyuhapchongseo. Le ricette ripercorrono la cultura culinaria dell’era Joseon e la sua evoluzione. L’esperienza include la preparazione del Songpyeon (tortine di riso glutinoso), la cui degustazione è accompagnata dal tè omija (alle bacche).

Il programma Hangul nella Storia consiste nello stampare il più antico romanzo Hangul, Honggildongjeon (La storia di Hong Kil-tong), con dei blocchi di legno per poi rilegarlo con il metodo tradizionale.

Il programma Painting with Hangul fonts consiste nello scrivere i caratteri coreani su un libro con l’aiuto di timbri. Quest’attività permette di entrare in contatto con i suoni e di poter esprimere le emozioni della lingua coreana.

Il museo per I bambini 
Questa sezione del museo offre delle mostre pratiche per i bambini, incoraggiandoli ad interagire con l’Hangul, ad imparare il potere e il significato di questo alfabeto. Il Museo dei Bambini si divide tre parti: "Easy Hangul", "Beautiful Hangul" e "Literary Hangul". Passando attraverso queste tre sezioni, i bambini possono imparare il principio di composizione dell’Hangul ed esprimere i loro pensieri utilizzandolo. La sezione "Easy Hangul" mostra gli aspetti scientifici dell’Hangul; nell’area "Beautiful Hangul" i bambini imparano a comunicare attraverso l’Hangul. Infine, la "Literary Hangul" riguarda la cultura dell’Hangul.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Musei di Seul